Кахабе́р Джумбе́рович Цхада́дзе (; ) — советский и грузинский футболист, грузинский футбольный тренер. Мастер спорта СССР международного класса (1992).

Биография 
Футболом начал заниматься в 1976 году в руставском детском клубе «Ариши». Первые тренеры — Мурман Гоголадзе и Томаз Додашвили.

По окончании 8-го класса играл за «Ариши» во 2-й группе первенства Грузии. Затем Цхададзе оказался в команде 2-й лиги «Металлург» (Рустави), куда его пригласил Шота Чеишвили. Он же вскоре порекомендовал игрока Нодару Ахалкаци, который взял его в дубль, позволяя при этом играть за «Металлург». Через некоторое Цхададзе получил травму и покинул «Динамо». В 1987 Чеишвили оказался в тренерском штабе «Динамо» и вновь пригласил в команду Цхададзе.

В 1988 году дебютировал за основной состав «Динамо» в чемпионате СССР. Выход команды из союзного чемпионата не принял и решил выступать за московский «Спартак», куда его звал Олег Романцев. Проведя неделю в «Спартаке», после визита на базу команды брата Гочи и начальника «Динамо» Владимира Гуцаева, вернулся в клуб, где провёл ещё год.

В 1989 играл за молодёжную сборную СССР под руководством Владимира Радионова.

В 1991 году отыграл полгода в Швеции за «ГИФ Сундсвалль» вместе с Сосо Чедией. С конца 1991 попал под пристальное внимание тренера сборной СССР Бышовца, который сообщил Цхададзе: «Хочешь попасть на Евро-92, переезжай в серьёзную команду, лучше всего — в Россию». При этом Цхададзе уже провёл 2 игры за сборную Грузии против Литвы и Молдовы, но, понимая, что в ближайшие годы перспективы грузинской сборной на крупных турнирах туманны, последовал пожеланиям Бышовца.

Сначала с помощью Кулькова и Юрана был приглашен на смотрины в «Бенфику», однако ехал туда с травмой, которая помешала проявить себя. Главный тренер «Бенфики» Эрикссон предложил подождать год, поэтому Цхададзе решил перейти в московский «Спартак», где и начал сезон 1992. На чемпионат Европы 1992 года его в итоге взяли, но проявить себя там не удалось. После Евро-92 взял отпуск и уехал в Тбилиси. Из-за нестабильной политической обстановки вовремя вернуться не смог, чем вызвал неудовольствие со стороны тренерского штаба команды. Кроме того, на одной из тренировок в борьбе за мяч столкнулся с Александром Мостовым, ненадолго приехавшим в Москву и получившим разрешение тренироваться с командой. Результатом столкновения стал перелом носа и сотрясение мозга. Все вместе это привело к потере места в основе «Спартака». В итоге Цхададзе принял решение уйти из команды. Вторую половину сезона играл за «Динамо» и одновременно вернулся в сборную Грузии.

В январе 1993 года продан в клуб Бундеслиги «Айнтрахт» из Франкфурта. В команде занял место переднего защитника. Первые 1,5 года играл практически без замен, помог клубу в сезоне 1992/93 занять 3-е место и квалифицироваться в Кубок УЕФА.

Во время матча Кубка УЕФА 1993/94 «Айнтрахт» — «Казино» (Зальцбург) стал участником примечательного эпизода. Арбитр матча Сергей Хусаинов за незначительный фол решил дать жёлтую карточку игроку «Айнтрахта», которая стала бы уже второй в турнире для последнего. Цхададзе крикнул Хусаинову: «Григорьич, прошу, не надо». Он был уверен, что их никто не поймет, но не учел, что тренер австрийцев Отто Барич — хорват и немного понимает по-русски. Барич выскочил к бровке и закричал: «Руссишес швайн!» Цхададзе ему ответил, а Барич плюнул в него. В итоге Хусаинов удалил Барича со скамейки запасных.

В сезоне 1994/95 «Айнтрахт» возглавил Хайнкес, с которым отношения у Цхададзе не сложилось. После самовольного отъезда в сборную Грузии некоторое время был отстранён от игр основного состава. В середине сезона клуб возглавил второй тренер Кербель, при котором Цхададзе снова стал твёрдым игроком основы.

В последнем сезоне в Германии играл во 2-й Бундеслиге.

25 июля 1995 года в матче Кубка Интертото против «Бордо» в игровом столкновении с Кристофом Дюгарри получил травму — разрыв крестообразных связок колена. Из-за неё почти год не играл.

В 1996 был приобретён за $250 тыс. «Аланией». В конце 1997 переехал в Англию, заключил контракт с «Манчестер Сити» по системе 1 + 2,5 года.

Несмотря на тяжелейшие травмы (в том числе перелом ноги, разрыв связок колена), преследовавшие игрока, завершил свою карьеру в 36-летнем возрасте в клубе Первого дивизиона России «Анжи» из Махачкалы.

Игрок сборных СНГ (1992) и Грузии (1991—1998). На протяжении нескольких лет являлся капитаном сборной Грузии (первый капитан в истории команды).

Тренерская карьера 
Ещё во время выступления в «Локомотиве» из Тбилиси Цхададзе пытался совмещать в себе качества игрока и тренера. После завершения игровой карьеры в 2004 году он занялся исключительно тренерской деятельностью. Возглавлял грузинские клубы «Динамо» (Тбилиси) и «Сиони» (Болниси). С обоими клубами ему удалось стать чемпионом Грузии: в сезоне 2004/05 с «Динамо», в 2005/06 с «Сиони». Вместе с завоеванием второго золота Цхададзе был признан лучшим тренером сезона.

В сентябре 2006 года за нарушение дисциплины во время матча 2-го тура чемпионата Грузии триумфатор предыдущего сезона был сначала дисквалифицирован на пять встреч, а затем по решению дисциплинарно-технического комитета Футбольной федерации Грузии и вовсе отстранён от тренерской работы до 31 мая 2007 года. До этого Цхададзе уже зарабатывал дисквалификацию на пять встреч за свою несдержанность. Кроме того эмоциональный главный тренер «Сиони» подрался с главным тренером «Баку» Беюкагой Гаджиевым в ходе матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов 2006/07, после чего смотрел ответный поединок с трибуны.

После дисквалификации было решено оставить Цхададзе в «Сиони» на административной работе. В январе 2008 года грузинский тренер подписал контракт на полгода с азербайджанским клубом «Стандард» (Баку), он будет руководить командой во время второго круга чемпионата Азербайджана.

С 2009 года по 2014 год работал в клубе «Интер» Баку.

С марта 2015 года по март 2016 года был тренером Сборной Грузии.

В апреле 2016 года после неожиданной самоотставки Александра Бородюка, только что выигравшего в марте свой первый приз — Суперкубок Казахстана по футболу 2016, был назначен главным тренером казахстанского клуба «Кайрат». Привёл команду к серебряным медалям чемпионата 2016, к финалу Кубка страны (2016), выиграл с ней Суперкубок (2017). Но в Лиге Европы клуб дважды не пробился в групповую стадию, и в июле 2017 года Цхададзе был уволен.

Достижения 
Как игрока

Командные

 «Иберия»
 Чемпион Грузии (2): 1990, 1991
 «Спартак»
 Чемпион России: 1992
 Обладатель Кубка СССР: 1992
 «Динамо» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1992
Личные
 В списках 33-х лучших футболистов чемпионата России: № 2 (1992)
 Лучший левый защитник чемпионата России по оценкам «Спорт-Экспресс»: 1992 (ср. оценка — 5,92)
Как тренера

 «Динамо» (Тбилиси)
 Чемпион Грузии: 2004/05
 «Сиони» (Болниси)
 Чемпион Грузии: 2005/06
 «Интер» (Баку)
 Чемпион Азербайджана: 2009/10
 «Кайрат»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2016
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2017

Семья 
Жена Тинико, сын Бачана (также футболист) и дочь Софико. Родной старший брат Гоча также занимался футболом, но в итоге стал рабочим — трудился на металлургическом комбинате в Рустави.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте legioner.kulichki.com
 Матчи за сборные на сайте RSSSF
Статьи, интервью:
 О травмах Цхададзе. «Спорт-Экспресс», 17 февраля 2000
 «С детства мечтал стать тренером». «СЭ», 27 июня 2001
 «В Германии не знал кто мои соседи». «СЭ», 2 августа 2002
 «Обыгрывать всех!» «СЭ», 15 августа 2003

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Рустави»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Алания-2»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Анжи»
Мастера спорта СССР международного класса
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Локомотив» Тбилиси
Тренеры ФК «Динамо» Тбилиси
Тренеры ФК «Сиони»
Тренеры ФК «Стандард» Сумгаит
Тренеры ФК «Шамахы»
Тренеры ФК «Кайрат»
Тренеры ФК «Ордабасы»
Тренеры ФК «Каспий» Актау